Bogár ist der Familienname folgender Personen:
 László Bogár (* 1951), ungarischer Philosoph und Publizist
 Pál Bogár (1927–2012), ungarischer Basketballspieler